Novatesi – abitanti di Novate Brianza
Novatesi – abitanti di Novate Mezzola
Novatesi – abitanti di Novate Milanese